Сонипат:

 Сонипат — город на севере Индии, в штате Харьяна, административный центр одноимённого округа.
 Сонипат — округ в индийском штате Харьяна.